Wjatscheslaw Soloduchin (, ) ist der Name folgender Personen:
* Wjatscheslaw Fjodorowitsch Soloduchin (1950–1979), russischer Eishockeyspieler
 Wjatscheslaw Sergejewitsch Soloduchin (* 1988), russischer Eishockeyspieler